

Prénom 
Amel est un prénom féminin d'origine arabe qui signifie espoir.

Toponymie 

 Amel, le nom en allemand de la commune Amblève ;
 Amel-sur-l'Étang, une commune française de la Meuse.

Autres 
Amel peut aussi désigner :
 Amel, un drone de conception algérienne opérationnel depuis .